Gaius Sulpicius Galba ist der Name folgender Personen:

* Gaius Sulpicius Galba (Suffektkonsul 5 v. Chr.), römischer Politiker, Suffektkonsul im Jahr 5 v. Chr., Vater des Kaisers Galba
 Gaius Sulpicius Galba (Konsul 22) († ~36), römischer Politiker, Konsul im Jahr 22